Babina Poljana je lahko:
 Babina Poljana, Trgovište (Srbija)
 Babina Poljana, Vranje (Srbija)